Formula Nippon sezona 2000 je bila peto prvenstvo Formule Nippon.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

Celoten pregled 

R16=odstopil, toda uvrščen R=odstopil NS=ni štartal DIS(2)=diskvalificiran z drugega mesta (14)=mesto po treningu, toda štartno mesto ni bilo prosto

Viri in opombe 

2000 v športu
2000